Všeruby kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Všeruby (okres Plzeň-sever)
 Všeruby (okres Domažlice)